Svinekrigen kan henvise til flere konflikter:

 Svinekrigen (1859) — en konflikt mellem USA og Britisk Nordamerika om grænsedragningen
 Svinekrigen (1906-9) — en konflikt mellem Østrig-Ungarn og Serbien om toldtariffer